Грампиа́нские го́ры () — один из трёх главных горных хребтов Шотландии, занимающий юго-восточную часть Шотландского высокогорья. Грампианские горы — самые высокие горы Великобритании.

Географическая характеристика 
В горах находятся две наивысшие вершины Великобритании — Бен-Невис (1344 метра) и Бен-Макдуи (1 309 метров).

Горы состоят из гранита, гнейса, сланца, мрамора и кварцита.

На северо-западе отделены от  узкой долиной Глен-Мор с глубокими узкими озёрами Лох-Несс, Лох-Лохи.

Многочисленные реки спускаются с гор: Несс, Тей, Спей, Ойх, Дон, Ди.

Достопримечательности 
C восточной стороны гор, на побережье находится Замок Данноттар.

Население 
Территория слабо заселена. Города — Обан, Форт-Уильям, Авимор.

См. также 
 Хайленд
 Лусс-Хиллз
 Бен-Невис
 Бен-Риннес

Примечания

Литература 
 Watson, Adam, «The Cairngorms». Edinburgh: The Scottish Mountaineering Trust, 1975
 Wyness, Fenton, «Royal Valley : The Story Of The Aberdeenshire Dee». Alex P. Reid & Son, Aberdeen, 1968.

Горы Шотландии
География Хайленда
География Абердиншира
Мори
Ангус
Перт-энд-Кинросс